Lone Oak (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Lone Oak (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.